Nuna (wagen), een reeks wagens die op zonne-energie rijden
een fictief ras uit de Star Wars-reeks; zie Lijst van rassen uit Star Wars (K-O)